Lavigny puede referirse a:
Lavigny, comuna francesa del departamento de Jura.
Lavigny, comuna suiza del cantón de Vaud.